Diese Liste führt Burgen und Festungen in Iran auf.

Liste

Siehe auch 
 Liste von Burgen und Schlössern

Weblinks 

!
!
Iran
Iran